Romagnano steht für:

 Romagnano al Monte, eine italienische Gemeinde der Provinz Salerno in der Region Kampanien
 Romagnano Sesia, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Novara, Region Piemont.